Soltani () ist der Familienname folgender Personen:

 Abdolfattah Soltani (* 1953), iranischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsverteidiger
 Bouguerra Soltani (* 1954), algerischer Politiker
 Hocine Soltani (1972–2002/2004), algerischer Boxer
 Karim Soltani (* 1984), französischer Fußballspieler
 Kian Soltani (* 1992), österreichischer Cellist 
 Mebarek Soltani (* 1982), algerischer Boxer

Siehe auch:
 Soltanije, eine iranische Stadt
 Sultani